ISO 3166-2:PS — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Государству Палестина.

Стандарт охватывает 16 провинций. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Государства Палестина (PS), и дополнительного трёхсимвольного кода, записанных через дефис. Дополнительный геокод образован от аббревиатуры названия провинции. Геокоды провинций являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — PS, присвоенного Государству Палестина в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды административно-территориального деления Государства Палестина

Геокоды пограничных Государству Палестина государств 
 Иордания — ISO 3166-2:JO (на востоке)
 Израиль — ISO 3166-2:IL (на севере, западе, юге (Западный берег реки Иордан), на востоке (сектор Газа))
 Египет — ISO 3166-2:EG (на юго-западе (сектор Газа))

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Палестинской национальной администрации

Ссылки 
 
 
 

2:PS